Praça General Osório (Curitiba), praça em Curitiba
Praça General Osório (Porto Alegre), em Porto Alegre;
Praça General Osório (Rio de Janeiro), Praça no rio de Janeiro;